

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 5 podstawowych 
 Glinnik – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Abramów 
 Glinnik – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia 
 Glinnik – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno 
 Glinnik – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz 
 Glinnik – część wsi Berest w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój
 Glinnik – część wsi Baczyn w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Glinnik – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk
 Glinnik – część wsi Tołwin w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Siemiatycze

Inne 
 Glinnik – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Glinniki
 Nowy Glinnik